Datong of Tatung, een stad in China 
 Tatung (bedrijf), een Taiwanese elektronicafabrikant